Artyleria armijna – są to oddziały i związki taktyczne artylerii wchodzące organicznie w skład armii, podległe bezpośrednio dowódcy armii, przeznaczone do wzmacniania związków taktycznych, wykonujących główne zadania, a także do organizacji armijnych elementów ugrupowania operacyjnego armii.

Armijna